Pistoia steht für:

 Pistoia, Stadt in der toskanischen Provinz Pistoia, Italien
 Provinz Pistoia, italienische Provinz der Region Toskana
 Bistum Pistoia, ein römisch-katholisches Bistum in der toskanischen Provinz Pistoia, Italien

Pistoia ist der Familienname folgender Personen:

 Maëlle Pistoia (* 2001), französische Sängerin
 Nicola Pistoia (* 1954), italienischer Schauspieler, Autor und Filmregisseur